Axel Nyström kan syfta på:

 Axel Nyström (1793–1868) – svensk arkitekt
 Axel Fredrik Nyström (1832-1894) – svensk arkitekt